Hetényi Béla (1826–1858) színész
 Hetényi Béla (1853–1922) színész
 Hetényi Béla (1914–1982) tanító, altiszt